Let's Talk About Love kan syfta på:

Let's Talk About Love (album av Modern Talking) från 1985
Let's Talk About Love (album av Céline Dion) från 1997
Let's Talk About Love (låt)